Walking Dead o The Walking Dead, possono riferirsi a:

Cinema 
L'ombra che cammina (The Walking Dead) – film del 1939 diretto da Michael Curtiz
The Walking Dead – film del 1995 diretto da Preston A. Whitmore II

Fumetti 
The Walking Dead – serie a fumetti creata da Robert Kirkman

Romanzi 
The Walking Dead - L'ascesa Del Governatore (con Jay Bonansinga 2011)

The Walking Dead - La Strada Per Woodbury (con Jay Bonansinga 2012)

The Walking Dead – La Caduta Del Governatore (parte 1) (con Jay Bonansinga 2013)

The Walking Dead – La Vendetta Del Governatore (parte 2) (con Jay Bonansinga 2014)

The Walking Dead – La Discesa

The Walking Dead – Invasione

Musica 
The Walking Dead – EP del 1985 dei Saint Vitus 
Walking Dead – singolo del 2005 di Z-Trip 
The Walking Dead – brano musicale incluso nell'album The Warrior's Code dei Dropkick Murphys

Televisione 
The Walking Dead – serie televisiva statunitense basata sul fumetto

Videogiochi 
The Walking Dead – videogioco a episodi basato sull'omonimo fumetto
The Walking Dead: Survival Instinct – videogioco basato sulla serie televisiva della AMC

Pagine correlate 
Dead Man Walking